El término El Impulso puede referirse a:

 El Impulso, diario venezolano de Barquisimeto.
 El Impulso, extinto periódico cántabro.
 El impulso, disco de la banda uruguaya La Vela Puerca.